Ді́ас () — популярне прізвище іспанського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Дієго. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:

 Айосе Діас (1982) — іспанський футболіст, захисник.
 Бартоломе Кальво Діас де Ламадрид (1815 — 1889) — в. о. президента Гранадської Конфедерації
 Берналь Діас дель Кастільйо (1492 — 1582) — іспанський конкістадор та письменник
 Гільєрмо Діас (1975) — американський актор
 Гільєрмо Діас (1930—1997) — чилійський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Ернан Діас (1965) — аргентинський футболіст
 Ката Діас (1979) — аргентинський футболіст, захисник.
 Кемерон Діас (1972) — американська акторка
 Луїс Діас (колумбійський футболіст) (*1997) — колумбійський футболіст.
 Марсело Діас (1986) — чилійський футболіст
 Мелоні Діас — американська акторка.
 Мігель Діас (1968) — нідерландський професійний боксер, призер чемпіонату Європи.
 Нік Діас (1983) — американський спортсмен
 Норберто Діас (1952—2010) — аргентинський актор.
 Пауло Діас (1994) — чилійський футболіст
 Порфіріо Діас (1830 — 1915) — мексиканський військовик і політик, Президент Мексики
 Рауль Діас Арсе (1970) — сальвадорський футболіст
 Рафаель Діас (1986) — швейцарський хокеїст
 Роберто Освальдо Діас (1953) — аргентинський футболіст
 Рубен Торібіо Діас (1952) — перуанський футболіст
 Фарід Діас (1983) — колумбійський футболіст
 Хосе Діас (1833 — 1867) — парагвайський військовик
 Хосе Альберто Діас (1961) — венесуельський борець вільного та греко-римського стилів
 Хосе Даніель Діас (1989) — венесуельський борець вільного стилю
 Хосе Ернесто Діас (1952 —2002) — колумбійський футболіст
 Хуан де Торресар Діас Пім'єнта (пом. 1782) — віцекороль Нової Гранади
 Хуан Діас де Соліс (1470 —1516) — іспанський мореплавець та дослідник нових земель
 Хуніор Діас (1983) — костариканський футболіст

Див. також 
 Діаш

Іспанські прізвища